Елецкий монастырь

 Елецкий Успенский монастырь — женский монастырь Черниговской епархии Украинской православной церкви (Московского Патриархата), расположенный в городе Чернигове.
 Елецкий Знаменский монастырь — женский монастырь Елецкой епархии Русской православной церкви  в городе Ельце
 Елецкий Троицкий монастырь — мужской монастырь Елецкой епархии Русской православной церкви, расположенный в городе Ельце